Лас Мерседес има више значења:

 Лас Мерседес, Ранчо (Агваскалијентес), насеље у савезној држави Агваскалијентес у Мексику
 Лас Мерседес (Кармен), насеље у савезној држави Кампече у Мексику
 Лас Мерседес (Франсиско И. Мадеро), насеље у савезној држави Коавила у Мексику
 Лас Мерседес (Нава), насеље у савезној држави Коавила у Мексику
 Лас Мерседес (Сан Буенавентура), насеље у савезној држави Коавила у Мексику
 Лас Мерседес (Текоман), насеље у савезној држави Колима у Мексику
 Лас Мерседес (Акала), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Лас Мерседес (Акапетава), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Лас Мерседес (Синталапа), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Лас Мерседес (Чијапа де Корзо), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Лас Мерседес (Франсиско Леон), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Лас Мерседес (Уистла), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Лас Мерседес (Мапастепек), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Лас Мерседес (Мотозинтла), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Лас Мерседес (Окозокоаутла де Еспиноса), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Лас Мерседес (Паленке), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Лас Мерседес, Ринкон дел Торо (Пихихијапан), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Лас Мерседес (Сан Фернандо), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Лас Мерседес (Тонала), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Лас Мерседес (Унион Хуарез), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Лас Мерседес (Виљафлорес), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Лас Мерседес (Саусиљо), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Лас Мерседес (Куенкаме), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Лас Мерседес (Сан Мигел де Аљенде), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Лас Мерседес (Атлакомулко), насеље у савезној држави Мексико у Мексику
 Лас Мерседес, Гранха (Мелчор Окампо), насеље у савезној држави Мексико у Мексику
 Лас Мерседес, Лос Гарсија (Салинас Викторија), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Лас Мерседес (Чоис), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику
 Лас Мерседес (Аламос), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Лас Мерседес (Ла Колорада), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Лас Мерседес, Агропекуарија (Сан Мигел де Оркаситас), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Лас Мерседес (Баланкан), насеље у савезној држави Табаско у Мексику
 Лас Мерседес (Сентла), насеље у савезној држави Табаско у Мексику
 Лас Мерседес (Рејноса), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Лас Мерседес, Ел Доктор (Рејноса), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Лас Мерседес (Еспинал), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Лас Мерседес (Медељин), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Лас Мерседес (Фресниљо), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику
 Лас Мерседес, Иносенсио Мартинез (Фресниљо), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику
 Лас Мерседес (Закатекас), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику